est la formule brute de plusieurs isomères.

 artémisinine, numéro CAS 
 Ester
 gallate d'octyle, numéro CAS